Андрей Владиславович Юре́вич (род. 13 августа 1957 года) — советский и российский учёный, доктор психологических наук (1993), член-корреспондент РАН (2006), заместитель директора Института психологии РАН.

Биография 
В 1979 году окончил факультет психологии Московского государственного университета М. В. Ломоносова. В 1984 году там же защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата психологических наук по теме «Причинное объяснение в процессе социального восприятия» (факультет психологии МГУ), а в 1993 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора психологических наук по теме «Социально-психологический анализ научного и обыденного объяснения».

С 1993 профессор Стэнфордского университета (США).

В 1990—2004 возглавлял Сектор социальной психологии науки, Институт истории естествознания и техники РАН, в 2000—2004 — Центр науковедения этого же Института.

С 2004 заместитель директора по научной работе Института психологии РАН.

Лауреат конкурсов (РФФИ, Фонд Сороса и др.) на лучшие научные работы.

Член редколлегий журналов «Вопросы психологии», «Вопросы философии» (с 2015), «Науковедение», «Общественные науки», «Психологический журнал», «Вестник Российской академии наук» (с 2018), «Социологические исследования » (с 2020).

Эксперт РГНФ, РФФИ, Фонда «Новая Евразия».

Член Совета кураторов Центра «Информация-наука-образование».

Автор 162 научных статей и 8 монографий по актуальным проблемам психологии и науковедения.

Ответственный редактор книг «Российская наука: современное состояние и стратегии возрождения» (2003), «Науковедение и актуальные проблемы развития современной российской науки» (2005) и других сборников.

Монографии 
 Юревич А. В., Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Ярошевский М. Г. Психология науки. — М.: Флинта, 1998. — 312 с.
 Юревич А. В. Умные, но бедные: ученые в современной России. — М.: МОНФ, 1998. — 201 с.
 Юревич А. В., Цапенко И. П. Нужны ли России ученые? М.: УРСС, 2001. — 200 с.
 Юревич А. В. Социальная психология науки. СПб.: РХГУ, 2001. — 350 с.
 Юревич А. В. Психологи тоже шутят. — М.: Per Se, 2003. — 256 с.
 Юревич А. В. Психологи тоже шутят. 2-е изд., доп. — М.: ПЕР СЭ, 2005. — 296 с.
 Юревич А. В. Психология и методология. — М.: Институт психологии РАН, 2005. — 312 с.
 Юревич А. В., Марцинковская Т. Д. История психологии. — М.: Гардарики, 2008. — 416 с.
 Юревич А. В., Цапенко И. П. Наука в современном российском общества. — М.: Институт психологии РАН, 2010. — 334 с.
 Юревич А. В. Методология и социология психологии. — М.: Институт психологии РАН, 2010. — 272 с.
 Юревич А. В. Социальная психология научной деятельности. — М.: Институт психологии РАН, 2013. — 447 с.

Статьи 
 Юревич А. В. Системный кризис психологии // Вопросы психологии, 1999. — № 2. — С. 3-11.
 Юревич А. В. Психологические особенности российской науки // Вопросы философии, 1999. — № 4. — С. 11-23.
 Юревич А. В. Психология и методология // Психологический журнал, 2000. — № 5. — С. 35-47.
 Юревич А. В. Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии, 2001. — № 5. — С. 3-18.
 Юревич А. В. Структура психологических теорий // Психологический журнал, 2003. — № 1. — С. 5-13.
 Юревич А. В. Психологическое состояние современного Российского общества: Новые тенденции // Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2018

Критика 
По данным вольного сетевого сообщества «Диссернет», являлся фигурантом  диссертаций, которые содержат масштабные заимствования, не оформленные как цитаты

Примечания

Ссылки 
 

Психологи СССР
Психологи России
Выпускники факультета психологии МГУ
Сотрудники ИИЕТ РАН
Сотрудники Института психологии РАН
Лауреаты премии имени С. Л. Рубинштейна
Члены Российского психологического общества
Фигуранты Диссернета